Haraskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haraskär, Nagu, Åboland, 
 Haraskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Harakärr
Harkskär
Hanaskär

Robotskapade Finlandförgreningar